

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Folke Rogard, (1899-1973), ancien président de la Fédération internationale des échecs ;
 Pascal Rogard, (1949- ), administrateur français d'organismes du spectacle vivant et de l'audiovisuel.

Homonymie de patronyme